Àquila I, rei visigot
 Àquila II, rei visigot
 Juli Àquila, militar romà
 Lluci Ponci Àquila, un dels assassins de Juli Cèsar
 Vedi Àquila (Vedius Aquila), militar romà
 Juli Aquila o Gal Àquila (Julius Aquila o Gallus Aquila), jurista romà
 Lluci Juli Àquila, escriptor romà, possiblement el mateix que Juli Àquila
 Àquila Romà (Aquila Romanus), retòric romà